Mecyclothorax — род жуков-жужелиц из подсемейства псидрины. Около 400 видов.

Распространение 
Встречаются на островах Океании (более 300 видов), в Австралии (около 25), Индонезии. Большинство видов описаны с Гавайских островов (более 230). Также отмечены на таких территориях как Таити, Муреа, Французская Полинезия, Квинсленд (Австралия), Новая Гвинея, Новая Каледония, Калимантан и Ява (Индонезия).

Описание 
Мелкие жужелицы, длина около 5 мм. Большинство видов имеют редуцированные крылья и неспособны к полёту. Хотя несколько видов в Австралии и Новой Зеландии характеризуются полностью развитыми заднегрудными маховыми крыльями, для всех гавайских видов характерна редукция этих структур до рудиментарных кутикулярных отростков, сохраняющих только остаточное жилкование. Головная капсула с широкими неглубокими субпараллельными лобными бороздками, латеральный фронтальный край ограничен узким килем, простирающимся от дорсального края глаза до медио-переднего края усиковой ямки; базальные три членика усика голые, за исключением апикальных макрохет и редких, иногда коротких щетинок; верхняя губа полуобрубленная, шестищетинковидная; максиллярная бороздка с щетинкой у переднего края углубления; язычок укороченный, на вершине двоякозубый; предпоследние членики лабиальных щупиков по переднему краю двояковыпуклые, верхушечные членики максиллярных и лабиальных щупиков веретеновидные, голые, за исключением редких коротких щетинок. Переднеспинка чрезвычайно разнообразная, сердцевидная, до округлых и трапециевидных форм с широким основанием; 0-2 щетинки расположены латерально, латеральные щетинки, если они есть до середины длины, базальные щетинки, если они есть на заднем или немного впереди заднего угла. Надкрылья чрезвычайно разнообразны, но щитик хорошо развит, заметен; параскутеллярная щетинка плезиоморфно присутствует; 0-5 дорсальных щетинок в третьем промежутке; бороздки плезиоморфно присутствуют, хорошо очерчены и точечны.

Систематика 
Род был впервые выделен в 1903 году английским энтомологом Дэвидом Шарпом (1840–1922).
Крупнейший род подсемейства псидрины, включает около 400 видов, встречающихся главным образом на Гавайских островах и островах Океании. Включают в состав трибы Moriomorphini Sloane, 1890 в широком таксономическом объёме. Ранее включали в состав отдельной трибы Mecyclothoracini Sharp, 1903. Род делят на 5 подродов: Eucyclothorax Liebherr 2018 из Австралии, Qecyclothorax Liebherr 2018 of Queensland, Australia, Meonochilus Liebherr & Marris, 2009 из Новой Зеландии, Phacothorax Jeannel 1944 из Новой Каледонии, и более широко распространённый подрод Mecyclothorax Sharp 1903 (Австралия, Индонезия, Новая Зеландия, Муреа, Таити, Гавайские острова).

Список видов 

 Mecyclothorax aa Liebherr, 2008
 Mecyclothorax aano Liebherr, 2013
 Mecyclothorax abax Liebherr, 2007
 Mecyclothorax acherontius Liebherr, 2009
 Mecyclothorax acutangulus Perrault, 1988
 Mecyclothorax aeneipennis Liebherr, 2005
 Mecyclothorax aeneus Sharp, 1903
 Mecyclothorax affinis Liebherr, 2015
 Mecyclothorax ahulili Liebherr, 2015
 Mecyclothorax allostriatus Liebherr, 2011
 Mecyclothorax altiusculoides Perrault, 1988
 Mecyclothorax altiusculus (Britton, 1938)
 Mecyclothorax amaroides Sharp, 1903
 Mecyclothorax ambiguus (Erichson, 1842)
 Mecyclothorax ambulatus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax amingwiwae Liebherr, 2017
 Mecyclothorax anaana Liebherr, 2012
 Mecyclothorax anchisteus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax andersoni Liebherr, 2017
 Mecyclothorax angulosus Perrault, 1989
 Mecyclothorax angusticollis (Blackburn, 1878)
 Mecyclothorax annae Liebherr, 2007
 Mecyclothorax antaeus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax anthracinus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax aorai Perrault, 1978
 Mecyclothorax apicalis (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax aquilus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax arboricola Liebherr, 2013
 Mecyclothorax arcanus Liebherr, 2011
 Mecyclothorax arcuatus Liebherr, 2007
 Mecyclothorax argutor (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax argutuloides Liebherr, 2015
 Mecyclothorax argutulus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax arthuri Liebherr, 2015
 Mecyclothorax ata Perrault, 1978
 Mecyclothorax ataraensis Perrault, 1989
 Mecyclothorax ater Britton, 1948
 Mecyclothorax bacrionis Liebherr, 2015
 Mecyclothorax badius Liebherr, 2011
 Mecyclothorax baehri Guéorguiev, 2013
 Mecyclothorax balli Perrault, 1978
 Mecyclothorax ballioides Perrault, 1978
 Mecyclothorax bartletti Liebherr, 2011
 Mecyclothorax basipunctus Louwerens, 1953
 Mecyclothorax bembidicus Sharp, 1903
 Mecyclothorax bembidioides (Blackburn, 1879)
 Mecyclothorax bicolor Sharp, 1903
 Mecyclothorax bicoloratus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax bicoloris Liebherr, 2015
 Mecyclothorax bilaianus Baehr, 1998
 Mecyclothorax bilobatus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax blackburni (Sloane, 1898)
 Mecyclothorax blackburnianus Liebherr, 2008
 Mecyclothorax bougainvillei Perrault, 1986
 Mecyclothorax bradycellinus Sharp, 1903
 Mecyclothorax bradycelloides Liebherr, 2015
 Mecyclothorax bradyderus (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax brevidux Liebherr, 2015
 Mecyclothorax brevipennis Perrault, 1984
 Mecyclothorax brevis (Blackburn, 1878)
 Mecyclothorax brispex Liebherr, 2017
 Mecyclothorax brittoni Perrault, 1978
 Mecyclothorax brunneonubiger Will & Liebherr, 2022
 Mecyclothorax bryobioides Perrault, 1988
 Mecyclothorax bryobius (Britton, 1938)
 Mecyclothorax calceus Liebherr, 2009
 Mecyclothorax carteri (Perkins, 1917)
 Mecyclothorax castaneus Perrault, 1986
 Mecyclothorax ceteratus Liebherr, 2011
 Mecyclothorax chalcosus (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax claridgeiae Liebherr, 2013
 Mecyclothorax clermontiae Liebherr, 2011
 Mecyclothorax cognatus Sharp, 1903
 Mecyclothorax comma Liebherr, 2007
 Mecyclothorax consanguineus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax consobrinus Liebherr, 2005
 Mecyclothorax constrictus (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax contractus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax convexicollis (Emden, 1937)
 Mecyclothorax convexus Liebherr, 2007
 Mecyclothorax cooki Perrault, 1986
 Mecyclothorax cordaticollaris Liebherr, 2015
 Mecyclothorax cordaticollis (Blackburn, 1878)
 Mecyclothorax cordicollis (Sloane, 1900)
 Mecyclothorax cordithorax Liebherr, 2005
 Mecyclothorax crassuloides Liebherr, 2015
 Mecyclothorax crassulus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax crassus (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax cuccodoroi Baehr, 2002
 Mecyclothorax cupreoides Perrault, 1978
 Mecyclothorax cupreus Perrault, 1978
 Mecyclothorax cupripennis Perrault, 1989
 Mecyclothorax curtimutinus Liebherr, 2011
 Mecyclothorax curtipes (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax curtisi Liebherr, 2013
 Mecyclothorax curtus (Sloane, 1895)
 Mecyclothorax cymindicus Sharp, 1903
 Mecyclothorax cymindoides Liebherr, 2007
 Mecyclothorax cymindulus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax dannieae Perrault, 1978
 Mecyclothorax daptinus Sharp, 1903
 Mecyclothorax debiliceps Liebherr, 2007
 Mecyclothorax debilis (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax dentatus Liebherr, 2009
 Mecyclothorax deverilli (Blackburn, 1879)
 Mecyclothorax discedens (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax dispar Liebherr, 2015
 Mecyclothorax doesburgi Louwerens, 1949
 Mecyclothorax ducalis (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax dunbarorum Liebherr, 2007
 Mecyclothorax ehu Liebherr, 2013
 Mecyclothorax eipomeki Baehr, 1995
 Mecyclothorax eliti Baehr, 1995
 Mecyclothorax euryoides Liebherr, 2009
 Mecyclothorax everardi Liebherr, 2013
 Mecyclothorax ewingi Liebherr, 2007
 Mecyclothorax excavatus Liebherr, 2011
 Mecyclothorax exilioides Liebherr, 2011
 Mecyclothorax exilis Britton, 1948
 Mecyclothorax externestriatus Perrault, 1989
 Mecyclothorax eyrensis (Blackburn, 1892)
 Mecyclothorax fairmairei Perrault, 1986
 Mecyclothorax fatata Liebherr, 2012
 Mecyclothorax fefemata Liebherr, 2013
 Mecyclothorax ferovipennis Liebherr, 2011
 Mecyclothorax ferruginosus Perrault, 1988
 Mecyclothorax filipes (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax filipoides Liebherr, 2015
 Mecyclothorax filitarsis Liebherr, 2011
 Mecyclothorax flavipes Liebherr, 2009
 Mecyclothorax flaviventris Liebherr, 2015
 Mecyclothorax flavolateralis Liebherr, 2007
 Mecyclothorax flavomarginatus Britton, 1948
 Mecyclothorax fleutiauxi (Jeannel, 1944)
 Mecyclothorax footei Liebherr, 2008
 Mecyclothorax fortis (Blackburn, 1889)
 Mecyclothorax fosbergi Perrault, 1979
 Mecyclothorax fosbergioides Perrault, 1988
 Mecyclothorax foveolatus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax foveopunctatus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax funebris Liebherr, 2008
 Mecyclothorax fuscus Perrault, 1989
 Mecyclothorax gagnei Liebherr, 2008
 Mecyclothorax geminatus Liebherr, 2011
 Mecyclothorax georgettae Perrault, 1978
 Mecyclothorax gerardi Perrault, 1978
 Mecyclothorax giffardi Liebherr, 2005
 Mecyclothorax giffini Liebherr, 2008
 Mecyclothorax globicollis (Mandl, 1969)
 Mecyclothorax globosoides Perrault, 1989
 Mecyclothorax globosus (Britton, 1948)
 Mecyclothorax globulosus Perrault, 1978
 Mecyclothorax gourvesi Perrault, 1978
 Mecyclothorax gourvesioides Perrault, 1988
 Mecyclothorax goweri Moore, 1992
 Mecyclothorax gracilicollis Liebherr, 2015
 Mecyclothorax granulatus Liebherr, 2007
 Mecyclothorax granulipennis Liebherr, 2008
 Mecyclothorax gressitti Liebherr, 2017
 Mecyclothorax haleakalae (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax hamatus Perrault, 1988
 Mecyclothorax haydeni Liebherr, 2015
 Mecyclothorax hemisphaericus Perrault, 1989
 Mecyclothorax hephaestoides Liebherr, 2015
 Mecyclothorax hephaestus Liebherr, 2008
 Mecyclothorax hoeahiti Liebherr, 2013
 Mecyclothorax howei Moore, 1992
 Mecyclothorax hunapopoti Liebherr, 2013
 Mecyclothorax impressipennis Baehr, 2003
 Mecyclothorax improcerus Liebherr, 2011
 Mecyclothorax impunctatus Liebherr, 2007
 Mecyclothorax inaequalis (Blackburn, 1878)
 Mecyclothorax incompositus Britton, 1948
 Mecyclothorax inconscriptus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax inflatus Baehr, 2003
 Mecyclothorax inflatus inflatus Baehr, 2003
 Mecyclothorax inflatus spinifer Baehr, 2003
 Mecyclothorax insolitus (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax invictus Liebherr, 2009
 Mecyclothorax invisitatus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax interruptus Sharp, 1903
 Mecyclothorax irregularis Britton, 1948
 Mecyclothorax iteratus Sharp, 1903
 Mecyclothorax jarrigei Perrault, 1978
 Mecyclothorax jeanneli Liebherr, 2018
 Mecyclothorax jeanyvesi Liebherr, 2013
 Mecyclothorax jiwikae Baehr, 1995
 Mecyclothorax joni Liebherr, 2007
 Mecyclothorax julianae Baehr, 1995
 Mecyclothorax kahalawaiae Liebherr, 2011
 Mecyclothorax kanak Moore & Liebherr, 2018
 Mecyclothorax karschi (Blackburn, 1882)
 Mecyclothorax kaukukini Liebherr, 2008
 Mecyclothorax kaumakani Liebherr, 2015
 Mecyclothorax kavanaughi Liebherr, 2008
 Mecyclothorax kayballae Liebherr, 2013
 Mecyclothorax kipahulu Liebherr, 2015
 Mecyclothorax kipwilli Liebherr, 2015
 Mecyclothorax kokone Liebherr, 2013
 Mecyclothorax konanus Sharp, 1903
 Mecyclothorax konemata Liebherr, 2013
 Mecyclothorax krushelnyckyi Liebherr, 2015
 Mecyclothorax kubor Baehr, 2008
 Mecyclothorax kuiki Liebherr, 2015
 Mecyclothorax lackneri Baehr, 2008
 Mecyclothorax laetus (Blackburn, 1881)
 Mecyclothorax laevilateralis Perrault, 1989
 Mecyclothorax lahainae Britton, 1948
 Mecyclothorax langdae Baehr, 1995
 Mecyclothorax lateralis (Castelnau, 1867)
 Mecyclothorax laterobustus Liebherr, 2018
 Mecyclothorax laterorectus Liebherr, 2018
 Mecyclothorax laterosinuatus Liebherr, 2018
 Mecyclothorax laterovatulus Liebherr, 2018
 Mecyclothorax latissimus Liebherr, 2007
 Mecyclothorax latus Liebherr, 2007
 Mecyclothorax lemur Liebherr, 2009
 Mecyclothorax lewisensis Moore, 1984
 Mecyclothorax lewisensis uncinatus Baehr, 2003
 Mecyclothorax lisae Liebherr, 2007
 Mecyclothorax lissopterus Liebherr, 2007
 Mecyclothorax lissus (Andrewes, 1933)
 Mecyclothorax lobatus Liebherr, 2009
 Mecyclothorax loebli Baehr, 2002
 Mecyclothorax longidux Liebherr, 2015
 Mecyclothorax longulus Sharp, 1903
 Mecyclothorax lophoides (Chaudoir, 1854)
 Mecyclothorax lyratus Liebherr, 2011
 Mecyclothorax macrops (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax mahatahi Liebherr, 2012
 Mecyclothorax mahina Perrault, 1984
 Mecyclothorax major Liebherr, 2015
 Mecyclothorax manautei Liebherr, 2018
 Mecyclothorax manina Liebherr, 2013
 Mecyclothorax maninamata Liebherr, 2013
 Mecyclothorax maninapopoti Liebherr, 2013
 Mecyclothorax manducus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax mapo Liebherr, 2012
 Mecyclothorax mapura Perrault, 1984
 Mecyclothorax marau Perrault, 1978
 Mecyclothorax marginatus Perrault, 1978
 Mecyclothorax mauiae Liebherr, 2015
 Mecyclothorax maunakukini Liebherr, 2008
 Mecyclothorax medeirosi Liebherr, 2015
 Mecyclothorax medioconstrictus Liebherr, 2017
 Mecyclothorax megalovatulus Liebherr, 2018
 Mecyclothorax menemene Liebherr, 2012
 Mecyclothorax micans (Blackburn, 1878)
 Mecyclothorax microps Sharp, 1903
 Mecyclothorax minimops Liebherr, 2011
 Mecyclothorax minor Britton, 1948
 Mecyclothorax minutus (Castelnau, 1867)
 Mecyclothorax molokaiae (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax molops (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax montanus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax monteithi Moore, 1985
 Mecyclothorax montivagus (Blackburn, 1878)
 Mecyclothorax moorei Baehr, 2009
 Mecyclothorax mordax Liebherr, 2015
 Mecyclothorax mordicus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax mouensis Moore & Liebherr, 2018
 Mecyclothorax multipunctatus (Blackburn, 1878)
 Mecyclothorax mundanus (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax muriauxi Perrault, 1978
 Mecyclothorax najtae Deuve, 1987
 Mecyclothorax nanunctus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax negrei Perrault, 1986
 Mecyclothorax neonomas Will & Liebherr, 2022
 Mecyclothorax niho Liebherr, 2013
 Mecyclothorax ninamu Liebherr, 2013
 Mecyclothorax niobe Liebherr, 2009
 Mecyclothorax nitidus Liebherr, 2008
 Mecyclothorax notobscuricornis Liebherr, 2015
 Mecyclothorax nubicola (Blackburn, 1878)
 Mecyclothorax oahuensis (Blackburn, 1878)
 Mecyclothorax oaoa Liebherr, 2013
 Mecyclothorax obscuricolor (Blackburn, 1878)
 Mecyclothorax obscuricornis Sharp, 1903
 Mecyclothorax obscurus Liebherr, 2007
 Mecyclothorax obtuseangulatus Baehr, 2014
 Mecyclothorax obtusus Perrault, 1984
 Mecyclothorax occultus Sharp, 1903
 Mecyclothorax octavius Liebherr, 2018
 Mecyclothorax oculatus Sharp, 1903
 Mecyclothorax oculellus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax ommatoplax Liebherr, 2015
 Mecyclothorax oopteroides Liebherr & Marris, 2009
 Mecyclothorax oppenheimeri Liebherr, 2011
 Mecyclothorax orbiculus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax otagoensis Liebherr & Marris, 2009
 Mecyclothorax ovalipennis Perrault, 1988
 Mecyclothorax ovalis Sloane, 1915
 Mecyclothorax ovatulus Liebherr, 2009
 Mecyclothorax ovipennis Sharp, 1903
 Mecyclothorax paahonu Liebherr, 2013
 Mecyclothorax pahere Liebherr, 2012
 Mecyclothorax palikea Liebherr & Krushelnycky, 2011
 Mecyclothorax pallidus Liebherr, 2011
 Mecyclothorax palustris (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax palustroides Liebherr, 2015
 Mecyclothorax paniensis Liebherr, 2018
 Mecyclothorax papau Liebherr, 2013
 Mecyclothorax papuhiti Liebherr, 2013
 Mecyclothorax paradoxus (Blackburn, 1879)
 Mecyclothorax paraglobosus Perrault, 1989
 Mecyclothorax paraltiusculus Perrault, 1988
 Mecyclothorax parapicalis Liebherr, 2015
 Mecyclothorax parovalipennis Perrault, 1988
 Mecyclothorax patagiatus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax patulus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax pau Liebherr, 2015
 Mecyclothorax pele (Blackburn, 1879)
 Mecyclothorax pelops Liebherr, 2009
 Mecyclothorax perivariipes Liebherr, 2008
 Mecyclothorax perkinsi (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax perkinsianus (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax perpolitus Perkins, 1917
 Mecyclothorax perseveratus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax perstriatus (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax peryphoides (Blackburn, 1889)
 Mecyclothorax picdupinsensis Liebherr, 2018
 Mecyclothorax pirihao Liebherr, 2012
 Mecyclothorax pitohitiensis Liebherr, 2013
 Mecyclothorax planatus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax planipennis Liebherr, 2015
 Mecyclothorax platops Liebherr, 2011
 Mecyclothorax platysminus (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax polhemusi Liebherr, 2007
 Mecyclothorax pomarei Perrault, 1986
 Mecyclothorax poouli Liebherr, 2015
 Mecyclothorax popotioaoa Liebherr, 2012
 Mecyclothorax poria Liebherr, 2013
 Mecyclothorax poro Liebherr, 2012
 Mecyclothorax profondestriatus Perrault, 1989
 Mecyclothorax pseudaltiusculus Perrault, 1988
 Mecyclothorax punakukini Liebherr, 2008
 Mecyclothorax punctatostriatus Liebherr, 2007
 Mecyclothorax punctatus (Sloane, 1895)
 Mecyclothorax punctatus peckorum Baehr, 2016
 Mecyclothorax punctipennis (Macleay, 1871)
 Mecyclothorax purpuripennis Liebherr, 2008
 Mecyclothorax pusillus Sharp, 1903
 Mecyclothorax putaputa Liebherr, 2012
 Mecyclothorax quadraticollis Perrault, 1984
 Mecyclothorax rahimata Liebherr, 2013
 Mecyclothorax ramagei Liebherr, 2013
 Mecyclothorax ramsdalei Liebherr, 2009
 Mecyclothorax rectangulus Louwerens, 1953
 Mecyclothorax refulgens Liebherr, 2015
 Mecyclothorax reiteratus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax rex Liebherr, 2015
 Mecyclothorax riedeli Baehr, 1992
 Mecyclothorax robustus (Blackburn, 1881)
 Mecyclothorax rotundatus Lorenz, 1998
 Mecyclothorax rotundicollis (White, 1846)
 Mecyclothorax rufipennis Liebherr, 2008
 Mecyclothorax rusticus Sharp, 1903
 Mecyclothorax sabulicola (Britton, 1948)
 Mecyclothorax sapei Baehr, 1995
 Mecyclothorax satyrus Liebherr, 2009
 Mecyclothorax scapulatus Liebherr, 2011
 Mecyclothorax scarites Liebherr, 2015
 Mecyclothorax scaritoides (Blackburn, 1878)
 Mecyclothorax sculptonotatus (Enderlein, 1909)
 Mecyclothorax sedlaceki Darlington, 1971
 Mecyclothorax semistriatus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax sharpi Britton, 1948
 Mecyclothorax simiolus (Blackburn, 1878)
 Mecyclothorax simpulum Liebherr, 2015
 Mecyclothorax sinuatus Perrault, 1988
 Mecyclothorax sinuosus Liebherr, 2008
 Mecyclothorax sobrinus Sharp, 1903
 Mecyclothorax spinosus Perrault, 1989
 Mecyclothorax splendidus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax stenolophinus Liebherr, 2007
 Mecyclothorax storeyi Moore, 1984
 Mecyclothorax storeyi frerei Baehr, 2003
 Mecyclothorax strigosus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax striatopunctatus Perrault, 1986
 Mecyclothorax subater Liebherr, 2007
 Mecyclothorax subconstrictus (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax subquadratus Perrault, 1984
 Mecyclothorax subsinuatus Liebherr, 2007
 Mecyclothorax subternus Liebherr, 2015
 Mecyclothorax subtilis Britton & Liebherr, 2015
 Mecyclothorax subunctus (Perkins, 1917)
 Mecyclothorax superstriatus Liebherr, 2005
 Mecyclothorax swezeyi Liebherr, 2008
 Mecyclothorax taatitore Liebherr, 2013
 Mecyclothorax tahitiensis Perrault, 1978
 Mecyclothorax taiarapu Perrault, 1989
 Mecyclothorax takumiae Liebherr, 2015
 Mecyclothorax tantalus Britton, 1948
 Mecyclothorax tauberorum Liebherr, 2015
 Mecyclothorax teatara Perrault, 1986
 Mecyclothorax tihotii Liebherr, 2012
 Mecyclothorax timberlakei Liebherr, 2015
 Mecyclothorax toretore Liebherr, 2012
 Mecyclothorax toxopei Darlington, 1962
 Mecyclothorax trisetifer Liebherr, 2007
 Mecyclothorax tuberculatus Perrault, 1988
 Mecyclothorax tuea Liebherr, 2013
 Mecyclothorax tutei Liebherr, 2012
 Mecyclothorax uncinus Liebherr, 2009
 Mecyclothorax unctus (Blackburn, 1881)
 Mecyclothorax ustulatus Liebherr, 2011
 Mecyclothorax vaifaufa Perrault, 1989
 Mecyclothorax variipes (Sharp, 1903)
 Mecyclothorax vicinus Liebherr, 2011
 Mecyclothorax villiersi Perrault, 1986
 Mecyclothorax viridis Perrault, 1978
 Mecyclothorax vitreus Britton, 1948
 Mecyclothorax vulcanoides Liebherr, 2011
 Mecyclothorax vulcanus (Blackburn, 1879)
 Mecyclothorax waikamoi Liebherr, 2015
 Mecyclothorax wallisi Perrault, 1986
 Mecyclothorax williamsi Liebherr, 2008
 Mecyclothorax xestos Liebherr, 2015
 Mecyclothorax zimmermani Perrault, 1978

Примечания

Литература 
 Baehr, M. 2003: Psydrine ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Psydrinae), excluding Amblytelini, of eastern Queensland rainforests. Memoirs of the Queensland Museum, 49: 65—109.
 Liebherr, J.K. 2011. Cladistic assessment of subtribal affinities within the tribe Moriomorphini with description of Rossjoycea glacialis, gen. n. and sp. n. from the South Island, and revision of Meonochilus Liebherr and Marris from the North Island, New Zealand (Coleoptera, Carabidae). ZooKeys 147: 277—335. ISBN 978-954-642-614-7 DOI: 10.3897/zookeys.147.1898

Ссылки 
 Ground beetles of the tribe Psydrini (Carabidae): atlas of beetles of Russia
 Database Carabidae of the World

Mecyclothorax
Роды жесткокрылых